Александр Колокольцов:
 Колокольцов, Александр Александрович (1833—1904) — русский генерал-лейтенант.
 Колокольцов, Александр Сергеевич (1870—1932) — генерал-майор русской армии и Оренбургского казачества, герой Белого движения.